Le tramway de Kryvyï Rih est le réseau de tramways de la ville de Kryvyï Rih, en Ukraine. Le réseau est composé de quinze lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte 15 lignes :

Rames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kryvyï Rih
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Kryvyï Rih
Transport à Kryvyï Rih
Économie à Kryvyï Rih